Sugar Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Sugar Island (Grundy County, Illinois)
 Sugar Island (Kankakee County, Illinois)
 Sugar Island (Penobscot County, Maine)
 Sugar Island (Piscataquis County, Maine)
 Sugar Island (Alpena County, Michigan)
 Sugar Island (Chippewa County, Michigan)
 Sugar Island (Wayne County, Michigan)
 Sugar Island (Minnesota)
 Sugar Island (New York)
 Sugar Island (Ohio)

in Kanada:
 Sugar Island (Ontario)